Rudnik (kyrillisch Рудник ‚Mine, Bergwerk‘) steht für:

 Rudnik, Familienname, zu Namensträgern siehe Rudnick
 Rudnik (Gebirge), Gebirge in Serbien
 Rudnik (Resort), Resort in Serbien

geografische Objekte in Bulgarien:
 Rudnik (Burgas), Dorf in der Gemeinde Burgas, Oblast Burgas
 Rudnik (Warna), Dorf in der Gemeinde Warna, Oblast Warna

geografische Objekte in Nordmazedonien:
 Rudnik (Veles), Dorf in der Gemeinde Veles, Region Vardar

geografische Objekte in Polen:
 Rudnik (Dobczyce), Ort in der Gmina Dobczyce, Powiat Myślenicki, Woiwodschaft Kleinpolen
 Rudnik (Hażlach), Dorf in der Gmina Hażlach, Powiat Cieszynski, Woiwodschaft Schlesien
 Rudnik (Powiat Krasnostawski), Dorf in und Sitz der Gmina Rudnik, Woiwodschaft Lublin
 Rudnik (Powiat Raciborski), Dorf und Gemeindesitz im Powiat Raciborski, Woiwodschaft Schlesien
 Rudnik (Sułkowice), Dorf in der Gmina Sułkowice, Powiat Myślenicki, Woiwodschaft Kleinpolen
 Rudnik nad Sanem, Stadt und Gemeindesitz in der Woiwodschaft Karpatenvorland

geografische Objekte in der Slowakei:
 Rudnik, ungarischer Name der Gemeinde Rudník (Myjava), Okres Myjava, Trenčiansky kraj

geografische Objekte in Slowenien:
 Rudnik (Ljubljana), Stadtbezirk von Ljubljana

Siehe auch:

 Rudnicki
 Rudník
 Rudno
 Rudnyky